Charal es el nombre vernáculo común de muchas especies de peces, que puede referirse a:

 Chirostoma aculeatum: Charal cuchillo.
 Chirostoma arge: Charal del Verde.
 Chirostoma attenuatum: Charal prieto del lago de Pátzcuaro, endémica de Pátzcuaro, Michoacán.
 Chirostoma bartoni: Charal de la Caldera o Charal.
 Chirostoma chapalae: Charal de Chapala, Jalisco, la especie más prolífera.
 Chirostoma charari: Charal tarasco, endémico del río Grande de Morelia, Michoacán, posiblemente extinto.
 Chirostoma compressum: Charal.
 Chirostoma consocium: Charal de rancho.
 Chirostoma contrerasi: Charal de Ajijic, Jalisco.
 Chirostoma copandaro: Charal.
 Chirostoma estor: Pescado blanco del lago de Pátzcuaro, Michoacán.
 Chirostoma grandocule: Charal de lago.
 Chirostoma humboldtianum: Charal de Xochimilco, Ciudad de México o Charal del Valle de México.
 Chirostoma jordani: Charal o Charal del Mezquital, endémico del lago de Pátzcuaro, Michoacán.
 Chirostoma labarcae: Charal de La Barca o Charal.
 Chirostoma lucius: Charal de la Laguna.
 Chirostoma melanoccus: Charal de San Juanico, Michoacán.
 Chirostoma patzcuaro: Charal pinto,  endémico del lago de Pátzcuaro, Michoacán, posiblemente extinto.
 Chirostoma promelas: Charal boca negra, lago de Chapala, Jalisco, posiblemente extinto.
 Chirostoma reseratum: Charal.
 Chirostoma riojai: Charal de Santiago, lago Santiago Tilapa, Estado de México.
 Chirostoma sphyraena: Charal barracuda o pescado blanco del lago de Chapala, Jalisco, en peligro.
 Chirostoma zirahuen: Charal.
 Colpichthys regis: Pejerrey charal.
 Gila ditaenia: Charalito sonorense.
 Gila modesta: Charalito saltillo.
 Gila nigrescens: Charalito chihuahua.
 Poblana alchichica: Charal de Alchichica.
 Poblana ferdebueni: Charal de Almoloya.
 Poblana letholepis: Charal de La Preciosa.
 Poblana squamata: Charal de Quechulac.
 Poeciliopsis occidentalis: Charalito.

Referencias

Véase también 

 Chirostoma

Nombres vernáculos de peces
Gastronomía de México
Atherinopsidae
Pescado
Pescado seco